Jméno Alexandre Dumas sdílí více osob:

 Alexandre Dumas starší (1802–1870), francouzský spisovatel známý především svým románem Tři mušketýři,
 Alexandre Dumas mladší (1824–1895), francouzský spisovatel, syn Alexandra Dumase staršího, známý zejména svým románem Dáma s kaméliemi.

další významy
 Alexandr Dumas starší (seriál) – československý televizní seriál z roku 1970
 Alexandre Dumas (stanice metra v Paříži)

Externí odkazy